Facial steht für:

 der englische Ausdruck für eine kosmetische Behandlung des Gesichts, siehe Kosmetik
 Adjektiv zum lateinischen Wort Facies für Gesicht, eingedeutscht auch fazial geschrieben
 im Jargon von Pornoproduktionen ein anderes Wort für Gesichtsbesamung, siehe Cumshot